Master and Commander (boek), een boek van Patrick O'Brian
Master and Commander: The Far Side of the World, de verfilming uit 2003